On and On – album dei The Fat Boys del 1989
 On & On – singolo di Erykah Badu del 1997, dall'album Baduizm
 On and On – album di Jack Johnson del 2003
 On and On – singolo degli Steriogram del 2005
 On and On – singolo della cantante svedese Agnes del 2009